EBMB est un code qui signifie :